Adad-nirari of Adadninari is de benaming voor de volgende koningen uit het Assyrische Rijk:

 Adad-nirari I (1308 - 1275 v. Chr.)
 Adad-nirari II (911 - 890 v.Chr.)
 Adad-nirari III (806 - 783 v.Chr.)